Cottonwood Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Airport (Arizona)
 Cottonwood Airport (Illinois)
 Cottonwood Airport (Illinois)
 Cottonwood Airport (Louisiana)